Ubu, créé par Alfred Jarry, est le personnage éponyme des pièces de théâtre :
 Ubu roi
 Ubu enchaîné
 Ubu sur la Butte
Il a donné son nom à :
 Père Ubu, un hebdomadaire satirique belge ;
 Pere Ubu, un groupe de rock américain ;
 L'Ubu, une salle de concert à Rennes.
 Ubu, une chanson de Dick Annegarn parue sur l'album Sacré géranium (1974)
 L’Ubu Repertory Theater, théâtre américain situé à New York et consacré à la présentation de pièces de langue française

Autres :
 Ubuu, personnage du manga Dragon Ball ;
 Ubu, personnage de l'univers DC, ennemi de Batman ;
 Ubu, symbole chimique du  chimique ;
 Ubu, un comité de développement villageois du Népal ;
 Ubu, marque de bijoux de fantaisie.

UBU est le sigle de :
 l'université de Burgos ;
 l'université d'Ubon Ratchathani en Thaïlande ;
 l'association universitaire de Bristol (University of Bristol Union) ;
 l'association étudiante de l'université de Bradford (University of Bradford student's Union) ;
 d'un parti politique burundais Umuhari w’abakozi b’Uburundi (Front des travailleurs du Burundi).